Poudrier ist der Familienname folgender Personen:

 Séraphin Poudrier (* 1933), französischer Journalist
 Serge Poudrier (* 1966), kanadisch-französischer Eishockeyspieler